Професіональна футбольна група А 1986–87 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦФКА Средец.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. За матч, який закінчувався у нічию 0-0, жодна з команд не отримувала очок.
2. Клуб Вітоша взяв участь у Кубку володарів кубків 1987—1988 як фіналіст Кубка Болгарії 1986—1987.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1986–1987
Болгарія
Болгарія
1986 у болгарському спорті
1987 у болгарському спорті